Професіональна футбольна група А 1998–99 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Литекс.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубів Литекс та Левскі (Софія) було знято по три очки за договірні матчі з Металургом.
2. Клуби Левскі (Кюстендил) та ЦСКА (Софія) не отримали очок у матчі між собою, який був зіграний 11 квітня 1999 року та перерваний після першого тайму.
3. Клуб Металург (Перник) був виключений Болгарським футбольним союзом з групи А після закінчення чемпіонату через договірні матчі.
4. Клуб ЦСКА (Софія) взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як володар Кубка Болгарії 1998—1999.
5. Після закінчення чемпіонату клуб Левскі (Кюстендил) змінив назву на Велбажд.
6. Після закінчення чемпіонату клуб Литекс змінив назву на Ловеч.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1998–1999
Болгарія
Болгарія
1998 у болгарському спорті
1999 у болгарському спорті